Эта таблица содержит основную информацию о графических процессорах AMD и видеокартах, построенных на официальных спецификациях AMD.

Замечания о версиях DirectX 
Версия DirectX обозначает ключевую доступную особенность.
 DirectX 6.0 — Мультитекстурирование
 DirectX 7.0 — Аппаратная поддержка преобразований, обрезания и освещения
 DirectX 8.0 — Пиксельные шейдеры 1.1 и вершинные шейдеры 1.1
 DirectX 8.1 — Пиксельные шейдеры 1.4 и вершинные шейдеры 1.1
 DirectX 9.0 — Шейдерная модель 2.0
 DirectX 9.0b — Пиксельные шейдеры 2.0b и вершинные шейдеры 2.0
 DirectX 9.0c — Шейдерная модель 3.0
 DirectX 9.0L — Версия DirectX 9.0c для Windows Vista, Шейдерная модель 3.0, Windows Graphics Foundation 1.0, DXVA 1.0, GPGPU
 DirectX 10.0 — Шейдерная модель 4.0, Windows Graphics Foundation 2.0, DXVA 2.0, GPGPU (только Windows Vista, Windows 7)
 DirectX 10.1 — Шейдерная модель 4.1, Windows Graphics Foundation 2.1, DXVA 2.1, GPGPU (только Windows Vista, Windows 7)
 DirectX 11.0 — Шейдерная модель 5.0 (только Windows Vista, Windows 7)
 DirectX 11.1 — Шейдерная модель 5.0 (только Windows 8)
 DirectX 11.2 — Windows 8.1, GPGPU
 Direct3D 12.0 — Windows 10, низкоуровневый API, GPGPU

Замечания о версиях OpenGL 
Версия OpenGL обозначает то, какие операции графического ускорения поддерживает данная графическая карта.
 OpenGL 1.1 — Объекты текстур 
 OpenGL 1.2 — 3D-текстуры, форматы BGRA и упакованных пикселей 
 OpenGL 1.3 — Мультитекстурирование, multisampling, сжатие текстур 
 OpenGL 1.4 — Текстуры глубины 
 OpenGL 1.5 — VBO, Occlusion Querys
 OpenGL 2.0 — GLSL 1.1, MRT,  текстуры с размерами, не являющимися степенью двойки, Point Sprites, Two-sided stencil
 OpenGL 2.1 — GLSL 1.2, Pixel Buffer Object (PBO), текстуры sRGB 
 OpenGL 3.0 — GLSL 1.3, Массивы текстур, условный рендеринг  , FBO
 OpenGL 3.1 — GLSL 1.4, Instancing, Texture Buffer Object, Uniform Buffer Object, Primitive restart
 OpenGL 3.2 — GLSL 1.5, Geometry Shader, Multi-sampled textures
 Buffer Object: FBO (Frame), VBO (Vertex), PBO (Pixel), Texture, Uniform
 OpenGL 4.0 — GLSL 4.00, Тесселяция на GPU, шейдеры с 64-битной точностью.

Расшифровка обозначений в полях таблицы 
Поля таблицы, перечисленные ниже обозначают следующее:

 Модель — рыночное название для графического процессора (ГП), присвоенное ATI/AMD.
 Год — года выпуска процессора.
 Кодовое имя — внутреннее имя процессора в процессе разработки (обычно обозначается именем вида RNXX, где N обозначает номер серии, а XX — сегмент рынка, на который нацелен продукт.
 Техпроцесс — средний размер элементарных компонентов процессора.
 Шина — шина, по которой графический процессор подключен к системе (обычно слот расширения, такой как PCI, AGP или PCI-Express).
 Макс. объём памяти — максимальное количество памяти, которое может использоваться процессором.
 Частота ядра — максимальная фабричная частота ядра (так как некоторые производители графических карт могут её увеличивать или уменьшать, эта частота всегда является официально специфицированной ATI).
 Частота памяти — максимальная фабричная частота работы с памятью (так как некоторые производители графических карт могут её увеличивать или уменьшать, эта частота всегда является официально специфицированной ATI).
 Конвейеры x TMU x VPU — список, состоящий из количества пиксельных конвейеров, текстурных обработчиков (на каждый конвейер) и вершинных обработчиков в процессоре. В поздних моделях шейдеры интегрированы в унифицированную шейдерную архитектуру, в результате любой шейдер может выполнять любую из трёх перечисленных функций. Графические процессоры с ограниченным функционированием обработчика T&L обозначаются, как имеющие 0.5 VPU.
 SPU x TAU x ROP — список, состоящий из количества шейдерных процессоров, обработчиков текстурных адресов (общее количество) и операторов растеризации (общее количество) в процессоре.
 Скорость заполнения — максимальная теоретически доступная скорость заполнения (филрейт) в текстурированных пикселях в секунду. Это количество в основном используется как «максимальная пропускная способность» для графического процессора и в основном более высокая скорость заполнения характеризует более мощные (и быстрые) ГП.
 Пропускная способность памяти — максимальная теоретическая пропускная способность процессора, работающего на фабричной частоте с фабричной разрядностью шины (здесь ГБ=10^9 байт).
 Тип шины памяти — тип используемой шины памяти.
 Ширина шины памяти — максимальная используемая ширина шины памяти в битах. Это всегда фабричная ширина шины.
 DirectX — максимальная полностью поддерживаемая версия Direct3D.
 OpenGL — максимальная полностью поддерживаемая версия OpenGL.
 Особенности — дополнительные особенности.

Сравнительная таблица: графические процессоры для настольного сегмента

Rage series 

 1 Вершинный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Radeon R100 (7xxx) series 

 1 Вершинный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Radeon R200 (8xxx, 9xxx) series 

 1 Вершинных процессоров : Фрагментных (пиксельных) процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² R200 GPU не имеют поддержки функций GL_ARB_depth_texture и GL_ARB_shadow. Поэтому они не полностью поддерживают OpenGL 1.4.

Radeon R300 series

AGP (9xxx) 

 1 Вершинный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² F-Buffer — небольшое количество памяти, расположенной в каждом конвейере, призвана для обхода ограничения ядра R300 при работе с пиксельными шейдерами с длиной не более 64 инструкций за проход.

PCIe (X3xx, X5xx, X6xx, X10xx) series 

 1 Вершинный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурных блоков : Блоков растеризации

IGP (X200, X11xx) 
 1 Вершинный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Radeon R400 series

AGP (X7xx, X8xx) 

 1 Вершинный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурных блоков : Блоков растеризации

PCIe (X7xx, X8xx) series 

 1 Вершинный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурных блоков : Блоков растеризации

IGP (X12xx, 2100) 

 1 Вершинный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Radeon R500 (X1xxx) series 

 1 Вершинный шейдер : Пиксельный шейдер : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Radeon R600 series

PCIe (HD 2xxx, HD 3xxx) 

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Radeon HD 2900 XT в режимах 2D и 3D работает на разных частотах, серия Radeon HD 3000, благодаря технологии ATI PowerPlay, работает в широком диапазоне частот, в зависимости от нагрузки, частоты, указанные в таблице — официально анонсированные.

IGP (HD 3xxx, HD 4xxx) 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Частоты могут измениться по различным сценариям использования вследствие работы технологии ATI PowerPlay. Частоты, перечисленные здесь, берутся из официально объявленных спецификаций.

Radeon R700 (HD 4xxx) series 

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.
 ³Все модели карт серии HD 4xxx поддерживают UVD2 и PowerPlay.

Radeon R800(Evergreen) series

PCIe (HD 5xxx) 

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

IGP (HD 6xxx) 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Northern Islands (HD 6xxx) series 

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

Southern Islands (HD 7xxx) series 

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

Volcanic Islands (Rx 200) Series 

Серия Rx 200 была анонсирована 25 сентября 2013, на мероприятии AMD GPU14 Tech Day. Большинство ГП являются переименованными чипами серии HD 7000, действительно новые только R9 290, 290X, 295X2 и 285.

1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
2 Скорость заполнения пикселей вычисляется как произведение числа блоков растеризации на базовую частоту ядра.
3 Скорость заполнения текселей вычисляется как произведение числа текстурных блоков на базовую частоту ядра.
4 Скорость вычислений одинарной точности вычисляется как произведение двойного числа универсальных шейдеров на базовую частоту ядра.
5 Скорость вычислений двойной точности в Hawaii — 1/8 от скорости вычислений одинарной точности, в Tahiti — 1/4 от скорости вычислений одинарной точности, остальные 28 нм чипы — 1/16 от скорости вычислений одинарной точности.

Caribbean Islands (Rx 300) Series 

Большинство ГП серии Rx 300 являются переименованными чипами серий Rx 200 и HD 7000. Новых ГП только два — Fiji и Antigua (Antigua Pro и Antigua XT) представлены в видеокартах серии Fury, Nano, Pro Duo, R9 380(X).

1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
2 Скорость заполнения пикселей вычисляется как произведение числа блоков растеризации на базовую частоту ядра.
3 Скорость заполнения текселей вычисляется как произведение числа текстурных блоков на базовую частоту ядра.
4 Скорость вычислений одинарной точности вычисляется как произведение двойного числа универсальных шейдеров на базовую частоту ядра.

5 Скорость вычислений двойной точности в Grenada(Hawaii) — 1/8 от скорости вычислений одинарной точности, остальные чипы — 1/16 от скорости вычислений одинарной точности.
6 В R9 380 используется сжатие без потерь цвета, что может повысить эффективную производительность памяти (по сравнению с картами на архитектуре GCN 1.0/GCN 1.1) в некоторых случаях.

Arctic Islands (RX 400) Series 
Старт серии RX 400 произошел летом 2016 года. Эти графические ускорители стали первыми, выполненными по 14-нм технологии. В них была использована новая архитектура GCN 1.3, многие блоки ГП обновлены, появилась поддержка портов HDMI 2.0b, DisplayPort 1.3, аппаратного декодирования H.265 (4K/60fps).

Летом 2016 года вышли видеокарты массового сегмента на базе Polaris 10/11, а в 2019 году планируется выход высокопроизводительных 7-нм ГП на базе Vega.

1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
2 Скорость заполнения пикселей вычисляется как произведение числа блоков растеризации на базовую частоту ядра.
3 Скорость заполнения текселей вычисляется как произведение числа текстурных блоков на базовую частоту ядра.
4 Скорость вычислений одинарной точности вычисляется как произведение двойного числа универсальных шейдеров на частоту ядра (Базовая(Boost)).

5 Скорость вычислений двойной точности в Polaris 10 — 1/16 от скорости вычислений одинарной точности.

Arctic Islands (RX 500) Series 
Выход серии RX 500 произошел весной 2017 года.

1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
2 Скорость заполнения пикселей вычисляется как произведение числа блоков растеризации на базовую частоту ядра.
3 Скорость заполнения текселей вычисляется как произведение числа текстурных блоков на базовую частоту ядра.
4 Скорость вычислений одинарной точности вычисляется как произведение двойного числа универсальных шейдеров на частоту ядра (Базовая(Boost)).

5 Скорость вычислений двойной точности в Polaris 20 — 1/16 от скорости вычислений одинарной точности.

Radeon RX Vega Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU

Radeon VII Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU

Radeon RX 5000 Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU

Сравнительная таблица: мобильные графические процессоры

Rage Mobility series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Mobility Radeon Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Mobility Radeon X300, X600, X700, X800 Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Mobility Radeon X1xxx Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Mobility Radeon HD 2xxx Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Mobility Radeon HD 3xxx Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Mobility Radeon HD 4xxx Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

Mobility Radeon HD 5xxx Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

Radeon HD 6xxxM Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

Radeon HD 7xxxM Series 

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ? Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

Radeon HD 8xxxM Series 

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ? Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

Radeon Rx M2xx Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR

Radeon Rx M3xx Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR

Mobility FireGL/FirePro series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

Сравнительная таблица: графические процессоры для рабочих станций

FireGL series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации

FireMV (Multi-View) Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU

FirePro (Multi-View) Series 
 1 Вершинных шейдеров : Пиксельных шейдеров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU

FirePro 3D series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

FirePro Workstation Series (Wx000) 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR

FirePro D-Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR

FirePro Workstation Series (Wx100) 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR

FirePro Workstation Series (Wx300) 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR

Radeon Pro WX x100 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR

Radeon Vega Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU

Radeon Pro WX x200 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU

Radeon Pro VII

Сравнительная таблица: графические процессоры для серверов

FireStream series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации
 ² Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

FirePro Remote Series 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR.

FirePro Server Series (S000x/Sxx 000) 
 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR
 3 OpenGL 4.4: поддержка с драйвером AMD FirePro версии 14.301.000 или выше

Radeon Sky Series 
Решение для сервисов облачных игр

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR

Radeon Instinct Series 
Ускорители Radeon Instinct

 1 Унифицированных шейдерных процессоров : Текстурных блоков : Блоков растеризации : вычислительных блоков CU
 2 Эффективная скорость передачи данных памяти GDDR5 является учетверенной относительно реальной, вместо удвоенной как у другой памяти DDR

См. также 
 Список графических процессоров NVIDIA
 Список графических процессоров Intel

Примечания 

ATI Technologies
AMD
Сравнительные списки
Списки микропроцессоров